Plessisville désigne :

Plessisville, une municipalité de paroisse du Québec.
Plessisville, une ville du Québec. Elle est enclavée par la paroisse de Plessisville.